Andrés Alejandro Vilches Araneda – calciatore cileno, attaccante
 Christian Daniel Bravo Araneda –  calciatore cileno, attaccante
 Luis Araneda – ex calciatore cileno, ala
 Manuel Rodríguez Araneda – allenatore di calcio e calciatore cileno, difensore